И́горь Ильи́нский:
 Ильинский, Игорь Александрович (1925—1989) — советский художник.
 Ильинский, Игорь Владимирович (1880—1937) — русский и советский адвокат, библиограф, литературовед.
 Ильинский, Игорь Владимирович (1901—1987) — советский актёр и режиссёр, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974), лауреат Ленинской (1980) и трёх Сталинских (1941, 1942, 1951) премий.
 Ильинский, Игорь Михайлович (род. 1936) — советский и российский социолог, общественный деятель, ректор МосГУ.
 Ильинский, Игорь Павлович (1927—1993) — советский и российский правовед, профессор МГИМО, заслуженный деятель науки РСФСР (1988).